

Patronyme 

 Cesare Toffolo, né en 1961, un maître verrier italien ;
 Didier Toffolo, né en 1959, un footballeur français ;
 Lino Toffolo, né en 1934 et mort en 2016, un acteur, chanteur, auteur-compositeur et animateur de télévision italien.